Алекса́ндр Пота́пов:
 Потапов, Александр Александрович (1948—2021) — нейрохирург, академик РАН.
 Потапов, Александр Алексеевич (1855—1922) — иеросхимонах Русской православной церкви, насельник Оптиной пустыни.
 Потапов, Александр Владимирович (род. 1954) — депутат Государственной Думы РФ.
 Потапов, Александр Георгиевич (1915—1987) — советский государственный деятель.
 Потапов, Александр Ефремович (1913—1941) — старший лейтенант, герой обороны Брестской крепости.
 Потапов, Александр Захарович (1921—1980) — Герой Советского Союза, гвардии полковник.
 Потапов, Александр Иванович (род. 1927) — доктор наук, лауреат Государственной премии СССР (1981).
 Потапов, Александр Иванович (псевдоним А. Рудин, 1869—1915) — русский революционер-народник, эсер, публицист.
 Потапов, Александр Львович (1818—1886) — военный деятель, генерал от кавалерии.
 Потапов, Александр Матвеевич (1913—1988) — полковой разведчик-наблюдатель; полный кавалер Ордена Славы.
 
 Потапов, Александр Серафимович (1936—2021) — главный редактор газеты «Труд» (1985—2005).
 Потапов, Александр Сергеевич (1941—2014) — советский и российский актёр, театральный педагог.
 Потапов, Александр Тимофеевич (род. 1925) — генерал-майор.
 Потапов, Александр Юрьевич (род. 1969) — российский шахматист.
 
 Потапов, Александр (род. 1955) — советский и российский автогонщик.